Полынов — фамилия; имеет женскую форму Полынова.
 Полынов, Борис Борисович (1877—1952) — советский учёный, специалист в области почвоведения, геохимии и географии, профессор, академик АН СССР (с 1946, член-корреспондент с 1933).
 Полынов, Матвей Фёдорович (род. 1956) — российский историк, доктор исторических наук, профессор в Институте истории, Санкт-Петербургский государственный университет.